Жан Эдуа́р Мари́ Николя́ (; 9 июня 1913, Нантер, Франция —  8 сентября 1978) — французский футболист, нападающий сборной Франции, участник чемпионатов мира 1934 и 1938.

Карьера

Клубная 
Жан Николя всю карьеру игрока выступал за один клуб — «Руан». С 1934 по 1936 годы Николя становился лучшим бомбардиром Дивизиона 2.

По итогам сезона 1935/1936 «Руан» вышел в Дивизион 1. В сезоне 1936/37 Николя забил 27 голов в 26 матчах и стал третьим в списке бомбардиров чемпионата, на 1 забитый мяч отстав от Марио Дзателли из марсельского «Олимпика» и на 3 — от немца Оскара Рора, выступавшего за «Страсбур».

1 мая 1938 года в матче против «Валансьена» Николя забил 7 голов, повторив рекорд чемпионатов Франции, установленный Андре Абеггленом 20 сентября 1936 года.  Всего в том сезоне форвард забил 26 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата, опередив Рора на 1 мяч.

Жан Николя закончил карьеру футболиста в 1939 году.

В сборной 
Жан Николя дебютировал в сборной Франции 12 февраля 1933 года в товарищеском матче с Австрией. Первый гол за «трёхцветных» забил 26 марта 1933 года в ворота сборной Бельгии. В составе сборной Николя принимал участие в чемпионатах мира 1934 (1 матч, 1 гол) и 1938 (2 матча, 2 гола), а также в единственном для Франции матче отборочного турнира к ЧМ—1934, в котором форвард отправил 4 мяча в ворота сборной Люксембурга. В последний раз Николя выступал за национальную команду 4 декабря 1938 года в товарищеском матче со сборной Италии.

Статистика 

Итого: 25 матчей / 21 гол; 10 побед, 3 ничьих, 12 поражений.

Достижения 
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Франции: 1937/38
 Лучший бомбардир Второго дивизиона Франции (3): 1933/34, 1934/35, 1935/36
 Лучший бомбардир в истории «Руана»: 337 голов
 Рекордсмен Первого дивизиона Франции по количеству голов в одном матче: 7 голов
 Рекордсмен Второго дивизиона Франции по количеству голов в сезоне: 48 голов

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Footballdatabase.eu 
 
 
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Руан»